Gustave Liotard-Vogt
 Pierre Liotard-Vogt